

Mitologia 

 Prassitea – personaggio della mitologia greca, una ninfa naiade sposa di Erittonio, re di Atene e madre di Pandione
 Prassitea – personaggio della mitologia greca, figlia di Frasimo e di Diogenia e sposa Eretteo, re di Atene
 Prassitea – personaggio della mitologia greca. Vide Demetra in procinto di rendere immortale Demofoonte e gridò
 Prassitea – personaggio della mitologia greca. Figlia di Leos (Λεώς), con le sorelle Theope ed Eubule si sacrificò per salvare Atene
 Prassitea – personaggio della mitologia greca. Una delle cinquanta figlie di Tespio e Megamede. Fu madre di Nephus avuto da Eracle